Пётр Александров:
 Александров, Пётр Акимович (1838—1893) — российский адвокат, защитник В. И. Засулич.
 Александров, Пётр Александрович (1816—1867) — российский химик и технолог.
 
 Александров, Пётр Павлович (1873—1952) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Александров, Пётр Степанович (1854—после 1917) — генерал-майор, начальник Казанского губернского жандармского управления.